Тогус-Талалах () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Тогус-Талалах — озеро, южнее оз.Улахан-Кёлюекян, Республика Саха (Якутия), координаты 69°04’с. ш. 152°47’в. д..
 Тогус-Талалах — озеро, в правобережье р.Малая Быстрая, Республика Саха (Якутия), координаты 68°25’с. ш. 145°21’в. д..
 Тогус-Талалах — озеро, западнее оз.Абый, Республика Саха (Якутия), координаты 68°59’с. ш. 155°23’в. д..

Примечания

См. также 
Талалах